Le terme de bondage peut renvoyer :
 au bondage, pratique sexuelle d'orientation BDSM, acronyme signifiant lui-même bondage et discipline, domination et soumission, sado-masochisme ; il existe une liste des personnalités liées au bondage, ainsi que des articles détaillés sur ses différentes expressions :
 l'auto-bondage,
 le bondage japonais, ou shibari (縛り),
 le bondage des seins,
 le bondage de suspension,
 le bondage des testicules et du pénis,
 le water-bondage,
 à Bondage Records, label discographique indépendant français ;
 à Bondage Goat Zombie, album du groupe black death metal autrichien Belphegor ;
 à Bondage Fruit, groupe de rock japonais ;
 à Bondage, film japonais de Noboru Tanaka sorti en 1977 ;
 à Bonding, une série télévisée américaine sortie en 2019.

On citera également Living in Bondage, film nigérian de 1992, que rien ne relie si ce n'est son titre à la pratique BDSM.